El nombre Alberto II puede referirse a:
 el conde Alberto II de Namur, (1018-1063), conde de Namur
 el margrave Alberto II de Meissen llamado el Malvado o el Degenerado (? 1240, 13 de noviembre de 1314);
 el duque Alberto II de Sajonia (c. 1250-1298), primer duque de Sajonia-Wittenberg;
 el duque Alberto II de Austria'' el Sabio (1298-1358);
 el emperador Alberto II de Habsburgo (1397-1439), también rey de Bohemia y de Hungría, y duque de Austria; 
 el duque Alberto II de Baviera (1368 - 1397);
 el rey Alberto II de Bélgica (1934-);
 el príncipe Alberto II de Mónaco''' (1958-).